Saint-Alban steht für:
 Kernkraftwerk Saint-Alban bei Saint-Alban-du-Rhône, Département Isère, Region Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich 
 Saint-Alban (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec

Kantone in Frankreich:
 Kanton Saint-Alban-Leysse, Département Savoie
 Kanton Saint-Alban-sur-Limagnole, Département Lozère

Orte in Frankreich:
 Saint-Alban (Ain), Département Ain
 Saint-Alban (Côtes-d’Armor), Département Côtes-d’Armor
 Saint-Alban (Haute-Garonne), Département Haute-Garonne
 Saint-Alban-Auriolles, Département Ardèche
 Saint-Alban-d’Ay, Département Ardèche
 Saint-Alban-de-Montbel, Département Savoie
 Saint-Alban-de-Roche, Département Isère
 Saint-Alban-des-Villards, Département Savoie
 Saint-Alban-d’Hurtières, Département Savoie
 Saint-Alban-du-Rhône, Département Isère
 Saint-Alban-en-Montagne, Département Ardèche
 Saint-Alban-les-Eaux, Département Loire
 Saint-Alban-Leysse, Département Savoie
 Saint-Alban-sur-Limagnole, Département Lozère
 Saint-Julien-en-Saint-Alban, Département Ardèche

Siehe auch:
 Albanskirche (Kirchen und Klöster)
 Sankt Alban (deutscher Sprachraum)
 Saint Albans
 St. Albans (englischer Sprachraum)